Веснянська сільська рада — Миколаївська область, Миколаївський район
 Веснянська сільська рада — Рівненська область, Корецький район
 Веснянська сільська рада — Хмельницька область, Старокостянтинівський район